Nakazawaea är ett släkte av svampar. Nakazawaea ingår i familjen Pichiaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nakazawaea